Christ Church kan syfta på:

Kyrkor i Australien
 Christ Church, Lavender Bay – i Sydney
 Christ Church, Rouse Hill – i Sydney
 Christ Church St. Laurence – i Sydney

Kyrkor i Nya Zeeland
 ChristChurch Cathedral, Christchurch

Kyrkor i Irland
 Christ Church Cathedral, Dublin
 Christ Church, Bray

Kyrkor i Storbritannien
 Christ Church, Alsager – i Cheshire
 Christ Church, Bradford-on-Avon – i Wiltshire
 Christ Church, Clifton Down – i Bristol
 Christ Church with St Ewen – i Bristol
 Christ Church, Cheltenham – i Gloucestershire
 Christ Church, Chester
 Christ Church, Highbury – i London
 Christ Church, Lambeth – i London
 Christ Church (Newfrontiers) – i London
 Christ Church, Southwark – i London
 Christ Church Spitalfields – i London
 Christ Church Greyfriars – i London, (även känd som Christ Church Newgate)
 Christ Church, Macclesfield – i Cheshire
 Christ Church, Over Wyresdale – i Lancashire
 Christ Church Cathedral –  en katedral i Oxfords stift, se Katedralen i Oxford (förväxla inte med Christ Church College)
 Christ Church Ware – i Hertfordshire
 Christ Church, Warminster – i Wilts
 Christ Church, Weston Point – i Runcorn i Cheshire
 Christ Church, Wharton – i Winsford i Cheshire
 Christ Church, Wheelock – i Cheshire

Kyrkor i USA

Connecticut
 Christ Church, Hartford
 Christ Church, New Haven

Delaware
 Christ Church, Broad Creek
 Christ Church, Christiana Hundred – i Greenville
 Christ Church, Delaware City
 Christ Church, Dover
 Christ Church, Milford

Florida
 Christ Church, Fort Meade
 Old Christ Church, Pensacola

Georgia
 Christ Church, Savannah

Idaho
 Christ Church, Moscow

Maine
 Christ Church, Dark Harbor

Maryland
 Christ Church, Owensville
 Christ Church, Port Republic
 Christ Church, Stevensville

Massachusetts
 Old North Church – Boston, även känd som Christ Church
 Christ Church, Cambridge
 Christ Church, Quincy

Minnesota
 Christ Church Lutheran – Minneapolis

Mississippi
 Christ Church, Church Hill

New Hampshire
 Christ Church, Exeter

New Jersey
 Christ Church, Middletown
 Christ Church, New Brunswick

New York
 Christ Church, Binghamton
 Christ Church, Monroe
 Christ Church of Tarrytown
 Christ Church, Rochester

North Carolina
 Christ Church, Raleigh
 Christ Episcopal Church, New Bern

Pennsylvania
 Christ Church, Philadelphia

Rhode Island
 Christ Church, Westerly

South Carolina
 Christ Church, Mount Pleasant
 Christ Church,Greenville

Tennessee
 Christ Church, Nashville
 Christ Episcopal Church, South Pittsburg

Texas
 Christ Church, Houston

Vermont
 Christ Church, Guilford

Virginia
 Christ Church, Alexandria
 Christ Church, Irvington
 Christ Church, Lancaster County
 Christ and Saint Luke's Church – Norfolk, tidigare känd som Christ Church
 Christ Church, Saluda

Washington, D.C.
 Christ Church, Georgetown
 Christ Church, Navy Yard

Kyrkor i andra länder
 Christ Church Parish Church – på Barbados
 Christ Church, Nasaret – i Israel
 Christ Church Royal Chapel – i Deseronto i Ontario i Kanada
 Christ Church, Malacca Town – i Malaysia
 Christ Church, Windhoek – i Namibia
 Christ Church, Rawalpindi – i Pakistan
 Christ Church, Bangkok – i Thailand

Skolor och universitet
 Christ Church College – ett av Oxfords många college
 Canterbury Christ Church University – i Kent i England
 Christ Church Grammar School (Perth) – i Perth i Australien
 Christ Church Episcopal School – i Greenville i South Carolina i USA
 Christ Church School (Bombay) – i Bombay i Indien
 Christ Church Secondary School – i Singapore

Andra betydelser
 Christ Church (sång) – av The Dubliners

Se även
 Christchurch
 Christ Church Cathedral (disambiguation)
 Christ Episcopal Church